Alet, une ancienne place forte gallo-romaine près de Saint-Malo ;
 Alet, une rivière dans le département de l'Ariège ;
 Étang d'Alet, un lac des Pyrénées ;
 Alet-les-Bains, une commune de l'Aude.

Alet peut aussi désigner :
 Alet, une eau minérale.